Antoni Prochaska (1852-1930) – polski historyk
 Emil Prochaska (1877-1925) – polski wojskowy
 Franciszek Prochaska (1891-1972) – polski artysta malarz, oficer Wojska Polskiego
 Jiří Procháska (1749-1820) – czeski lekarz
 Tomasz Prochaska (1771-1817) – czeski drukarz, działający w Cieszynie
 Włodzimierz Prochaska (1900-1992) – polski architekt, działający w Gdańsku